

Musica 
 Elemental – album di Loreena McKennitt del 1985
 Elemental – album dei Tears for Fears del 1993
 Elemental – EP di JGRXXN, Ghostemane e Lil Peep del 2016
 Elemental – EP dei Pendulum del 2021

Cinema 

 Elemental - Film d'animazione statunitense del 2023

Videogiochi 
 Elementale (Elemental) – umanoide di The Bard's Tale
 Elemental – mostro di Serious Sam: The First Encounter